Candinha Bezerra é uma compositora de música popular brasileira.

Compositores do Rio Grande do Norte
Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)